OOK či Ook může být:

 OOK () – způsob modulace radiového signálu
 ook – slovo z knižní série Zeměplocha
 Ook! – ezoterický programovací jazyk
 Odbor obecné kriminality Policie ČR